Galecyon (Галекион — „ласицолики пас”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Европе и Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Galecyon су тежиле између 5,2 до 7,9 kg и достизале су величину омање црвене лисице. За ралику од блиских сродника, ове врсте нису биле прилагођење пењању по дрвећу нити за брзо трчање, већ су по свом понашању биле сличне ждеравцу и америчким творовима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Galecyon.

Временска распрострањенст рода Galecyon унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце

Литература 

 L. Van Valen (1969) "Evolution of dental growth and adaptation in mammalian carnivores." Evolution 23(1):96-117
 G. F. Gunnell (1998) "Creodonta". In C. M. Janis, K. M. Scott, and L. L. Jacobs (eds.), "Evolution of Tertiary Mammals of North America, Volume 1: Terrestrial Carnivores, Ungulates, and Ungulate like Mammals", Cambridge University Press, 703 pages 
 
 
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе